Ivana Icardi Rivero (Rosario, 2 de junio de 1995) es una modelo e influencer argentina con nacionalidad italiana, que es reconocida por ser la hermana de Mauro Icardi y por sus participaciones en diversos reality shows en Argentina, España e Italia.

Biografía 
Nació el 2 de junio de 1995, hija de Juan Carlos Icardi y Analía Rivero. En 2001, cuando Argentina explotó en la peor crisis económica de su historia, ambos decidieron mudar a toda la familia a las Islas Canarias, donde vivieron hasta su separación. Tras el final del matrimonio, Juan Carlos decidió regresar a Rosario y abrió una carnicería, mientras que Analía se quedó en España, donde conoció al ingeniero Emiliano Hernández, con quien se casó un tiempo después.

El más conocido de los hermanos de la rosarina es el futbolista Mauro Icardi. Después de tener una relación muy cercana con Mauro, en el último tiempo se distanció a partir de una guerra pública con Wanda Nara. El otro hijo del matrimonio entre Juan Carlos Icardi y Analía Rivero es Guido, el menor de los tres (nació en 1996), quien reside en Rosario junto a su padre y es tatuador. Según reveló él mismo, su relación con Mauro también es lejana a partir de su mala relación con la esposa del jugador.

Además tiene otros cinco medio hermanos, tres por parte de su padre (Juan Jesús, ALdana y Franco) de un matrimonio anterior y dos producto de la relación de su madre con su actual pareja. La madre, en tanto, tuvo a los mellizos Alessandro y Martina, que no son Icardi sino que llevan el apellido de su padre, Hernández.

En 2016, Ivana se trasladó a Argentina para participar de Gran Hermano 2016 (Argentina) y así dejar de ser "la hermana de". Al pasar las galas fue ganado protagonismo tras varias peleas. Logró llegar a la final donde obtuvo el segundo lugar coronándose ganador Luis Fabián Galesio, quien ya fue de juego sería su pareja hasta 2019. 

Como premio se sumaría al programa Intrusos, pero sin saber el motivo nunca llegó a debutar en el mismo. Pero si participó de "El debate, La Revancha" donde se le daba otra oportunidad a los perdedores de Gran Hermano 2016 (Argentina), Ivana logra nuevamente llegar a la final donde esta vez ganó y venció a Yasmila Mendeguia.

Luego de alejarse de los medios en 2019 ingresa a Grande Fratello 16 en Italia.

En 2020 participa de Supervivientes en España, donde tuvo un romance con Hugo Sierra, actualmente son pareja, consiguiendo batir el récord femenino de todas las ediciones del reality siendo cuatro veces líder, tres de ellas consecutivas, ganando difíciles pruebas. Icardi luego de estar tres meses en la isla y llegando a instancias de la final queda eliminada frente a Jorge Perez que finalmente eliminó a todos los finalistas consiguiendo ser el ganador de la edición.

Luego participa en los debate como panelista del reality, La casa fuerte.

El 11 de febrero de 2021 anuncio a través de su instagram, la espera de su primera hija junto a su pareja Hugo Sierra. Su hija Giorgia Sierra Icardi nació el 6 de agosto de 2021.

Historial

Televisión

Premios y nominaciones

Referencias 

Participantes de Gran Hermano Argentina
Modelos de Argentina
Participantes de Supervivientes